Southwest Cay (en tagalog: Pugad, en chinois simplifié : 南子岛; en pinyin: Nanzi Dao; en vietnamien: Đảo Song Tử Tây) est une île habité de l'archipel de Spratleys, dont elle est la sixième île la plus étendue, avec 12 hectares. Elle est occupée par le Viêt Nam et revendiqué par la République populaire de Chine, la République de Chine et les Philippines.

Îles Spratleys
Territoire contesté ou occupé en Asie
Île contestée ou occupée